Bar (unitat de pressió), tipus d'unitat de pressió
 Bar (comerç), establiment comercial on se serveixen begudes alcohòliques i aperitius
 Toponímia:
 Comtat i Ducat de Bar, antic feu de França 
 Bar (el Pont de Bar), poble del municipi del Pont de Bar (Alt Urgell)
 Bar (riu), riu de França que neix a Buzancy i desemboca al Mosa a Vrigne-Meuse 
 Bar-sur-Aube, municipi francès al departament d'Aube i a la regió de Xampanya-Ardenes
 Bar-le-Duc, localitat i comuna de l'est de França, situada al departament de Mosa, a la regió de Lorena
 Bar (Montenegro), ciutat costanera i port a Montenegro del sud, capital del municipi de Bar i un centre de turisme
 Arquebisbat de Bar, seu de l'Església catòlica a Montenego immediatament subjecta a la Santa Seu
 Principat de Bar a l'Índia
 Biografies:
 Teobald de Bar, príncep-bisbe del principat de Lieja de 1303 a 1312
 Violant de Bar, reina consort de la Corona d'Aragó
 Partits polítics:
 Bloc Aragonès, Partit polític aragonesista fundat l'any 2011